

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 5 июля

Международные 
  - Международный день трудоголика

Национальные 
  — День независимости (от Франции в 1962).
  — День Конституции.
  — День детей .
  —  (от Испании в 1811).
  — День независимости (от Португалии в 1975).
 ,  — День Кирилла и Мефодия.

Религиозные 
  Православие
 память священномученика Евсевия, епископа Самосатского (380);
 память мучеников Зинона и Зины (304);
 память мученика Галактиона и мученицы Иулиании;
 память святителя Григория (Даскэла), митрополита Валашского (1834) (Румынская православная церковь);
 память мученика Албана Британского (III—IV в.);
 память Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов (1938).

Именины 
 Католические: Каролина, Филомена, Антон.
 Православные: Василий, Геннадий, Зина, Галактион, Ульяна.

События 
См. также: :Категория:События 5 июля

До XIX века 
 1439 на заседании 17-го Вселенского Собора во Флоренции после продолжительных дебатов была подписана так называемая "Флорентийская уния" - акт об объединении Католической и Православной церквей при главенстве Рима.
 1687 — Исаак Ньютон опубликовал Математические начала натуральной философии.
 1701 — захваченный в плен кормщик Иван Рябов, заведя на мель шведскую эскадру, сорвал попытку захвата города Архангельска.
 1717 — в день Святого Иоанна (24-го июня по ст.ст.) представители английских масонских лож собрались в пивной «Гусь и вертел» и учредили Великую ложу Англии — объединение всех имевшихся лож. Масонство оформилось как организованное движение.
 1770 — с боя в Хиосском проливе началось Чесменское сражение между российским и турецким флотом.

XIX век 
 1811 — Венесуэла первой из испанских колоний в Южной Америке провозгласила свою независимость.
 1814 — англо-американская война, Сражение при Чиппева.
 1829 — к западу от Урала, на золотом прииске, 14-летний крепостной Павел Попов нашёл первый в России алмаз.
 1831 — холерный бунт в Санкт-Петербурге.
 1841 — англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.
 1865 — в Лондоне основана благотворительная организация «Армия спасения».
 1881 — в Египте, под Луксором, обнаружена уникальная гробница с захоронениями фараонов Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III и Рамзеса II Великого.
 1884 — Германская империя объявила протекторат над Того.

XX век 
 1915 — австрийцы взломали секретный «Красный шифр» итальянской армии.
 1917 — Временное правительство России постановило расформировать воинские части, принявшие участие в июльских демонстрациях в Петрограде.
 1918
 На съезде в Екатеринодаре провозглашено создание независимой Северо-Кавказской республики.
 Образована Коммунистическая партия большевиков Украины.
 1920 — немецкая земля Шлезвиг передана под управление Дании.
 1921 — в советской России принят декрет, позволяющий сдачу государственных предприятий в аренду частным лицам.
 1922 — в Рио-де-Жанейро началось восстание тенентистов (от  — «лейтенант») — демократически настроенных молодых армейских офицеров.
 1924 — в Париже состоялась торжественная церемония открытия VII летних Олимпийских игр.
  — «Кровавый четверг» в Сан-Франциско.
 1937 — при НКВД СССР создан НИИ противопожарной обороны.
 1940
 Швеция разрешила Германии использовать шведские железные дороги для перевозки солдат в Норвегию.
 Президент США Рузвельт наложил эмбарго на поставку в Америку японских товаров.
 1941 
 немцами арестован и интернирован глава украинских националистов Степан Бандера.
 Вторая мировая война — операция «Барбаросса»: немецкие войска вышли к Днепру.
 1942 — будущий писатель Ян Флеминг с отличием окончил школу для шпионов в Канаде.
 1943 — Великая Отечественная война: началась Курская битва.
 1944 — в РСФСР образованы Брянская, Калужская и Новгородская области.
 1946 — на показе мод в Париже французский модельер Луи Реар впервые представил публике купальник-бикини. В этом наряде на подиум вышла манекенщица Мишелин Бернардини.
  — Корейская война: битва за Осан между войсками Северной Кореи и США
 1954
 Вышел первый выпуск телевизионных новостей Би-би-си. Её ведущий Ричард Бейкер () установил рекорд: он читал новости на протяжении 28 лет — с 1954 года по Рождество 1982 года.
 19-летний Элвис Пресли записал свою первую песню — That’s All Right.
 1958 — американская экспедиция совершила первое восхождение на Гашербрум I (Хидден-пик), 11-ю по высоте вершину мира.
 1959 — декретом президента Индонезии Сукарно была восстановлена Конституция 1945 года, в соответствии с которой президент наделялся значительными полномочиями. Одновременно было распущено индонезийское Учредительное собрание.
 1961 — ударил мощный фонтан нефти на скважине № 6 в Жетыбае. С этого момента считается год открытия Мангыстауской нефти.
 1962 — провозглашена независимость Алжира от Франции.
 1963 — Святой престол санкционировал кремацию.
 1970 — катастрофа DC-8 под Торонто. Погибли 109 человек.
 1971 — в США избирательные права предоставлены лицам от 18 лет (ранее — от 21 года).
  
 провозглашена независимость Островов Зелёного Мыса (ныне — Кабо-Верде).
 Артур Эш стал первым афроамериканцем, выигравшим Уимблдонский турнир.
  — КГБ СССР выведен из подчинения Совету министров СССР.
  — шведский теннисист Бьорн Борг выиграл Уимблдонский турнир пятый раз подряд.
  — в Москве открылись первые Игры доброй воли.
 
 30-летний американец Джефф Безос основал компанию Amazon.
 в Китае запрещено использование детского труда.
  — Конституционный референдум в Армении.
  — в Великобритании родилось первое клонированное млекопитающее — овца Долли
  — Куба предъявила США иск на сумму 181 млрд долларов за ущерб, причинённый 40-летней экономической блокадой.

XXI век 
  — первый тур президентских выборов в Индонезии.
  — в автокатастрофе в районе Сан-Франциско (США) погибли принц и принцесса островного государства Тонга — 56-летний Ту`ипелехаке и 46-летняя Каимана.
  — волнения уйгуров в Урумчи.
  — завершилось противостояние в Славянске, город вернулся под контроль Украины.
  — в Греции прошёл референдум по финансовой политике, отвергнувший меры по выходу из кризиса, предложенные ЕС, МВФ и ЕЦБ.
  — автоматическая межпланетная станция НАСА «Юнона», запущенная в 2011 году, вышла на полярную орбиту Юпитера.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 5 июля

До XIX века 
 182 — Сунь Цюань (ум. 252), первый правитель царства У (229—252) эпохи Троецарствия в Китае.
 1704 — Джек Бротон (ум. 1789), английский кулачный боксёр, составитель первых правил бокса, изобретатель боксёрских перчаток.
 1710 — Павел Кондоиди (ум. 1760), русский врач, лейб-медик, тайный советник, почётный член Петербургской АН.
 1755 — Сара Сиддонс (ум. 1831), английская трагическая актриса.
 1761 — Луи-Леопольд Буальи (ум. 1845), французский живописец и гравёр.
 1789
 Фаддей Булгарин (ум. 1859), русский писатель, критик, издатель.
 князь Пётр Горчаков (ум. 1868), русский генерал от инфантерии, участник покорения Кавказа и Крымской войны.
 1793 — Павел Пестель (казнён в 1826), русский офицер, декабрист, глава Южного тайного общества.
 1795 — Павел Кукольник (ум. 1884), русский поэт, драматург, историк.

XIX век 
 1802 — Павел Нахимов (погиб в 1855), русский флотоводец, адмирал.
 1805 — Роберт Фицрой (ум. 1865), английский морской офицер, гидрограф и метеоролог, командовавший кораблём «Бигль», на котором совершил кругосветное путешествие Чарльз Дарвин.
 1810 — Финеас Тейлор Барнум (ум. 1891), шоумен, антрепренёр, организатор американского цирка.
 1820 — Уильям Ранкин (ум. 1872), английский физик, один из основателей термодинамики, автор теории паровых машин.
 1832 — Павел Чистяков (ум. 1919), русский живописец.
 1853 — Сесиль Джон Родс (ум. 1919), английский и южноафриканский политик, бизнесмен, основатель компании «Де Бирс».
 1857
 Давид Гинцбург (ум. 1910), переводчик, востоковед, автор первой в России «Еврейской энциклопедии».
 Клара Цеткин (ум. 1933), деятельница немецкого и международного коммунистического движения.
 1872 — Эдуар Эррио (ум. 1957), французский политик и государственный деятель, писатель, историк, публицист, академик.
 1879
 Дуайт Дэвис (ум. 1945), американский теннисист, впоследствии член правительства США; по его инициативе с 1900 г. стало разыгрываться первенство мира среди мужских команд по теннису — нынешний Кубок Дэвиса.
 Ванда Ландовска (ум. 1959), польская пианистка и клавесинистка.
 1880
 Минко Генов (ум. 1950), болгарский литературный критик и историк литературы.
 Ян Кубелик (ум. 1940), чешский скрипач и композитор.
 1888 — Герберт Гассер (ум. 1963), американский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1944).
 1889 — Жан Кокто (ум. 1963), французский поэт, писатель, театральный деятель, кинорежиссёр.
 1891
 Джон Говард Нортроп (ум. 1987), американский биохимик, лауреат Нобелевской премии (1946).
 Тин Уевич (ум. 1955), хорватский поэт, переводчик, эссеист.
 1895
 Владимир Дорофеев (ум. 1974), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 Янис Осис (ум. 1973), латвийский актёр и театральный режиссёр, народный артист СССР.
 1897 — Пауль Бен-Хаим (ум. 1984), израильский композитор, дирижёр и педагог.
 1899 — Марсель Арлан (ум. 1986), французский писатель и критик.

XX век 
 1901 — Сергей Образцов (ум. 1992), советский режиссёр, основатель и руководитель Центрального театра кукол в Москве, народный артист СССР.
 1903 — Владимир Сутеев (ум. 1993), советский детский писатель, иллюстратор и мультипликатор.
 1911 — Жорж Помпиду (ум. 1974), президент Франции (1969—1974).
 1914 — Анни Фишер (ум. 1995), венгерская пианистка.
 1918 — Мария Исакова (ум. 2011), советская конькобежка, первая трёхкратная чемпионка мира по классическому многоборью.
 1921 — Виктор Куликов (ум. 2013), советский военачальник, маршал Советского Союза (1977).
 1926
 Сальвадор Хорхе Бланко (ум. 2010), президент Доминиканской Республики (1982—1986).
 Диана Линн (ум. 1971), американская киноактриса.
 1928
 Пьер Моруа (ум. 2013), французский политик, премьер-министр Франции (1981—1984).
 Уоррен Оутс (ум. 1982), американский актёр кино и телевидения.
 Владимир Топоров (ум. 2005), советский и российский лингвист, филолог, академик.
 1930 — Вадим Кожинов (ум. 2001), советский и российский критик, литературовед, публицист.
 1932 — Дьюла Хорн (ум. 2013), венгерский политик, премьер-министр (1994—1998).
 1936
 Джеймс Миррлис (ум. 2018), английский экономист, лауреат Нобелевской премии (1996).
 Ширли Найт (ум. 2020), американская актриса.
 1937 — Алла Будницкая, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая.
 1938 — Николай Немоляев, советский и российский кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 1940 — Юрий Купер, советский и американский художник-график и сценограф.
  — Ханнес Лёр (ум. 2016), немецкий футболист, чемпион Европы (1972).
 1945 — Александр Лазарев, баянист, дирижёр, народный артист РСФСР.
 1946 — Герард ’т Хоофт, голландский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии (1999).
 1950 — Хьюи Льюис, американский певец, музыкант (губная гармоника), автор песен.
  — Питер Макнамара (ум. 2019), австралийский теннисист и тренер.
 1956 
 Орасио Картес, парагвайский политик и бизнесмен, президент Парагвая (2013—2018). 
 Вадим Мищук, советский и российский бард.
 1959 — Игорь Волков, советский и российский актёр театра и кино.
 1963 — Эди Фалко, американская киноактриса, лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус».
 1969 — Джон Леклер, американский хоккеист, призёр Олимпийских игр (2002).
 1973 — Андрей Зибров, российский актёр театра и кино.
 Рошин Мёрфи, британская певица, экс-вокалистка группы Moloko
 
 Марсио Аморозо, бразильский футболист.
 Тутта Ларсен (наст. имя Татьяна Романенко), российская теле- и радиоведущая, журналистка и актриса.
  
 Эрнан Креспо, аргентинский футболист, включён в список ФИФА 100.
 Ай Сугияма, японская теннисистка, экс-первая ракетка мира в парном разряде.
  — Нуну Гомеш, португальский футболист, призёр чемпионата Европы (2004).
  — Николас Кифер, немецкий теннисист, экс-четвёртая ракетка мира.
  — Аллан Симонсен (погиб 2013), датский автогонщик.
  
 Амели Моресмо, французская теннисистка, экс-первая ракетка мира
 Стилиян Петров, болгарский футболист.
  — Бено Удрих, словенский баскетболист, двукратный чемпион НБА (2005, 2007).
  — Меган Рапино, американская футболистка, олимпийская чемпионка (2012), двукратная чемпионка мира (2015, 2019), ЛГБТ-активистка.
 
 Александр Радулов, российский хоккеист, двукратный чемпион мира (2008, 2009).
 Юрий Чебан, украинский каноист, двукратный олимпийский чемпион.
  — Эрика Герцег, украинская певица, модель, солистка поп-группы «ВИА Гра».

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 5 июля

До XX века 
 1383 — Дмитрий Суздальский (р. 1322), князь суздальский (с 1356).
 1819 — Уильям Корнуоллис (р. 1744), британский адмирал.
 1826 — Стэмфорд Раффлз (р. 1781), британский колониальный администратор, основатель Сингапура.
 1833 — Жозеф Ньепс (р. 1765), французский изобретатель, создатель гелиографии, один из изобретателей фотографии.
 1852 — Михаил Загоскин (р. 1789), русский писатель и драматург, автор исторических романов, комедий.
  — Томас Терри (р. ), кубинский бизнес-магнат.

XX век 
 1906
 Жюль Бретон (р. 1827), французский художник и поэт.
 Александр Слепцов (р. 1836), русский общественный деятель, писатель, публицист.
 1911 — Джордж Стони (р. 1826), ирландский физик и математик; ввёл в науку термин электрон.
 1912 — Адольф Алунан (р. 1848), латышский актёр, режиссёр, драматург, основатель латышского театра.
 1920 — Макс Клингер (р. 1857), немецкий художник, график и скульптор, представитель символизма.
 1927 — Альбрехт Коссель (р. 1853), немецкий физиолог и биохимик, лауреат Нобелевской премии (1910).
 1932 — Саша Чёрный (наст. имя Александр Гликберг; р. 1880), русский поэт, писатель-прозаик, журналист.
 1950 — застрелен Сальваторе Джулиано (р. 1922), легендарный сицилийский бандит и сепаратист.
 1952 — Ренато Симони (р. 1875), итальянский комедиограф, театральный критик, режиссёр, редактор сатирических журналов.
 1953 — Титта Руффо (р. 1877), итальянский оперный певец (баритон).
 1966 — Дьёрдь де Хевеши (р. 1885), венгерский химик, лауреат Нобелевской премии (1943).
 1969
 Вильгельм Бакхауз (р. 1884), немецкий пианист.
 Вальтер Гропиус (р. 1883), немецкий архитектор, дизайнер, теоретик архитектуры.
 Валентина Осеева (р. 1902), русская советская детская писательница, лауреат Сталинской премии (1952).
 1971 — Мухаммеджан Касымов (р. 1907), таджикский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист СССР.
 1975
 Павел Вирский (р. 1905), артист балета, балетмейстер, хореограф, народный артист СССР.
 Алибек Кантемиров (р. 1882), осетинский наездник-джигит, дрессировщик лошадей, народный артист РСФСР.
 1976 — Анатолий Каранович (р. 1911), советский актёр, режиссёр, сценарист, мультипликатор.
 1980
 Котэ Даушвили (р. 1909), грузинский советский актёр театра и кино.
 Ари Штернфельд (р. 1905), советский учёный, один из пионеров современной космонавтики.
 1983 — Гарри Джеймс (р. 1916), американский джазовый трубач, композитор, руководитель биг-бэнда.
 1986 — Ярослав Стецько (р. 1912), лидер Организации украинских националистов (ОУН).
 1995 — Юри Ярвет (р. 1919), советский и эстонский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист СССР.

XXI век 
 2008 — Михаил Вишняков (р. 1945), советский и российский поэт, писатель-прозаик.
 2010 — Виктор Перевалов (р. 1949), советский и российский киноактёр.
 2014 — митрополит Владимир (в миру Виктор Маркианович Сабодан; р. 1935), предстоятель Украинской Православной Церкви (1992—2014).
 2017 — Пьер Анри (р. 1927), французский композитор.
 2020 — Ник Кордеро (р. 1978), канадский актёр и музыкант.
 2021 — Владимир Меньшов (р. 1939), актёр и кинорежиссёр.

Приметы 
Ульянин день. День Преподобного Афанасия Афонского. День Евсевия.
 В этот день собирали Кошачью дрёму (Лютые коренья), с которой на следующий день заваривали веники для бани.
 Если в этот день вечером играет месяц, то обещает хороший урожай.
 Если в этот день идёт дождь, будет хороший урожай хлебов и льна.

См. также

Примечания